Miles Smiles – album Milesa Davisa wydany w roku 1967.

Utwory

Wykonawcy 
 Miles Davis – trąbka
 Wayne Shorter – saksofon tenorowy
 Herbie Hancock – fortepian
 Ron Carter – kontrabas
 Tony Williams – perkusja

Przypisy 

Albumy Milesa Davisa
Albumy Columbia Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy jazzowe